Historisch
 Slot Mariënburg (Malbork), het hoofdkwartier van de Duitse Orde in Malbork (Polen)
 de Nederlandse naam voor de Poolse stad Malbork
 Slot Marienburg (Hannover), het neogotische slot bij Pattensen van het huis Hannover.
 Mariënburg (Suriname), voormalig suikerplantage in het Surinaamse district Commewijne
 Marienburg, historische naam van de Letse stad Alūksne en het daar gelegen kasteel 

Kloosters
 Mariënburg (Bussum), een klooster in Bussum
 Mariënburg (Soest), een Middeleeuws klooster in Soest
 Mariënburg ('s-Hertogenbosch), een klooster in Den Bosch

Andere
 Mariënburg Rum, een Surinaams rummerk
 Mariënburgvereniging, een in 1983 opgerichte Nederlandse vereniging van progressieve katholieken
 Marienburg, een naam voor de Marienturm, een weertoren van Aken
 Mariënburg (Nijmegen), plein in Nijmegen
Mariënburgkapel, kapel in Nijmegen
 Passage Mariënburg, winkelcentrum in Nijmegen
 Mariënburg (Keulen), een stadsdeel van Keulen

Zie ook 
Mariembourg
Marienborg